Лютовичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лютовичи — деревня в Копыльском районе Минской области.

Россия 
 Лютовичи — деревня в Порховском районе Псковской области.